Михаил Пантелеймонович Болдума́н (1898—1983) — советский актёр. Народный артист СССР (1965). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946 — дважды, 1950).

Биография 
Родился а на станции Израиловка (ныне — Могилёв-Подольский район Винницкой области Украины) (по другим источникам — в Жмеринке) в молдавско-украинской семье дворян.

В 1908—1916 годах учился в Кишинёвской мужской гимназии, в 1916—1920 — в Жмеринской мужской гимназии.

В 1921—1922 годах — актёр любительской труппы Жмеринского военкомата, в 1922—1923 — театра Жмеринского учредительного собрания профсоюза железнодорожников «Железнодорожная аудитория», зимой 1923 — Житомирского городского театра, в 1924 — Брянского летнего театра, в 1924—1931 — Русской государственной драмы в Киеве (ныне Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки) .

В 1931—1933 годах — актёр Московского драматического театра (бывший Театр Корша). После закрытия театра в начале 1933 года — актёр МХАТа 2-го.

В 1933—1983 годах — актёр МХАТа им. М. Горького, где сыграл на его сцене 46 ролей. Первоначально он был задействован в эпизодических ролях, и настоящий успех пришёл к нему в 1935 году.

Был дублёром Б. Г. Добронравова в «Платоне Кречете» А. Е. Корнейчука, В. И. Качалова — в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Н. П. Хмелёва — в «Кремлёвских курантах» Н. Ф. Погодина.

В кино — с 1930 года.

Жил в Москве на Кузнецком Мосту в доходном доме Хомякова.

Умер 28 декабря 1983 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 4).

Семья 
 Жена (первая) — Екатерина Ивановна Воинова-Болдуман (1906—1954), актриса МХАТа.
 Жена — Наталья Юрьевна Дурова (1934—2007), артистка цирка, дрессировщица, писатель. Народная артистка СССР (1989).
 Сын — Михаил Болдуман (1967—2010), поэт, художник, лингвист, переводчик с 12 языков, автор книг стихов-пародий «Парнас дыбом-2» (СПб.: Красный матрос, 2006), «Смерти героев» (СПб.: Красный матрос, 2006), «ЛитераДура». Работал гидом-переводчиком в туристической компании; скончался неожиданно в поезде от сердечной недостаточности.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1938)
 Народный артист РСФСР (1947)
 Народный артист СССР (1965)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за исполнение роли Майорова в спектакле «Глубокая разведка» А. А. Крона
 Сталинская премия первой степени (1946) — за исполнение роли Горбунова в спектакле «Офицер флота» А. А. Крона
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли Виктора Борисовича Окунева в спектакле «Чужая тень» К. М. Симонова
 Орден Ленина (1948)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1973, 1978)
 Орден «Знак Почёта» (1940)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1969, за многолетнюю плодотворную работу)
 Орденский знак Британского Королевского общества Елизаветы II «Золотой лев» — за роль короля Леонта в «Зимней сказке» У. Шекспира

Роли

Киевский театр русской драмы 
 «Огненный мост» Б. С. Ромашова — Хомутов
 «На дне» М. Горького — Сатин
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Роман Кошкин
 «Отелло» У. Шекспира — Яго
 «Гамлет» У. Шекспира — Клавдий

МХАТ 
 1933 — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Сысой Пафнутьевич
 1933 — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Обер-кондуктор
 1933 — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — Этапный офицер
 1935 — «Враги» М. Горького — Синцов
 1935 — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Борис Годунов
 1935 — «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Платон Иванович Кречет
 1936 — «Мольер» по М. А. Булгакову — Людовик XIV
 1940 — «Три сестры» А. П. Чехова — Александр Игнатьевич Вершинин
 1942 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Антон Иванович Забелин
 1943 — «Глубокая разведка» А. А. Крона — Александр Гаврилович Майоров
 1945 — «Офицер флота» А. А. Крона — Виктор Иванович Горбунов
 1948 — «Хлеб наш насущный» Н. Е. Вирты — Алексей Зотович Рогов
 1949 — «Чужая тень» К. М. Симонова — Виктор Борисович Окунев
 1952 — «Залп „Авроры“» М. В. Большинцова и М. Э. Чиаурели — Шатров
 1958 — «Зимняя сказка» У. Шекспира — Леонт
 1960 — «Чайка» А. П. Чехова — Дорн
 1965 — «Чти отца своего» В. В. Лаврентьева — главы рабочей семьи
 1966 — «Тяжкое обвинение» Л. Р. Шейнина — секретарь ЦК
 1968 — «Чайка» А. П. Чехова — Шамраев
 1970 — «Обратный счёт» Е. Г. Рамзина — Джон Кроузер
 1973 — «Сон разума» — Франсиско Гойя
 1974 — «Соло для часов с боем» О. Заградника — Райнер
 1975 — «Жизнь Галилея» Б. Брехта — епископ
 1977 — «Чеховские страницы» (новелла «Юбилей») по А. П. Чехову — Хирин
 1979 — «Всё кончено» Э. Олби — Доктор

Фильмография 
  — Свой парень («Строители») — Жученко
  — Конвейер смерти («Товар площадей») — Курт
  — Солнце восходит на западе — роль
  — Конец полустанка — парторг химзавода
  — Дочь Родины — Михаил Антонович Боровой
  — На Дальнем Востоке — Михаил Семёнович
  — Поднятая целина — Нагульнов
  — Салават Юлаев — Емельян Пугачёв
  — Мечта — пан Домбек
  — Серебристая пыль — Самуэль Стил
  — После бала — Иван Васильевич
  — Мы, русский народ — полковник Бутурлин
 1966 — Тени старого замка — Максим Аполлонович Филимов, директор школы-интерната
  — Цветы запоздалые — Врач-немец  — Драматические отрывки. Н. В. Гоголь (фильм-спектакль)
  — День за днём — Антонов  — Записки Пиквикского клуба (фильм-спектакль) — Фогг  — Чайка (фильм-спектакль) — Илья Афанасьевич Шамраев  — Степной король Лир (по повести И. С. Тургенева) — рассказчик  — Чеховские страницы (фильм-спектакль, по рассказу «Юбилей») — Кузьма Николаевич Хирин  — Всё кончено (фильм-спектакль) — Доктор  — Анна Павлова — эпизодОзвучивание
  — Гром небесный — Брассак  — Тайна фермы Мессе — Огюст Маржоллен Примечания 

 Литература 
 
 
 Горчаков Н. М., Раевский И. М.'' Работа над спектаклем «Офицер флота» А. Крона на сцене Московского Художественного театра // Ежегодник Московского Художественного театра. — 1945. — Т. 1. — , 1948. — С. 700—728.

Ссылки 
 Михаил Пантелеймонович Болдуман на сайте proekt-wms.narod.ru
 
 М. П. Болдуман на сайте МХТ
 М. П. Болдуман в «Энциклопедия отечественного кино. СССР/СНГ»

Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Персоналии:Театр Корша
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Похороненные на Введенском кладбище